target – obiekt bombardowany w akceleratorze cząstek
 target – żargonowa (skrótowa) nazwa grupy docelowej ()
 Target – miejscowość we Francji
 Target S.A. – przedsiębiorstwo działające w branży ogrodniczej
 Target Corporation – amerykańska sieć handlowa
 TARGET – Transeuropejski Zautomatyzowany System Ekspresowego Transferu Płatności
 target – materiał odparowywany w trakcie fizycznego osadzania z fazy gazowej
 Target – singel grupy T-ara